Oficina Central de Seguretat del Reich (del seu nom en alemany ReichsSicherheitsHauptamt), departament de seguretat de les SS durant el Tercer Reich
 Radio Schleswig-Holstein, emissora de ràdio privada de l'estat de Slesvig-Holstein, a Alemanya
 Remote Shell, eina de shell per a sistemes Unix i Linux
 RSH també és el tíquer a la Borsa de Nova York de RadioShack, cadena de botigues d'electrònica dels Estats Units
 RSH també és el codi de la UCI del Team RadioShack, equip ciclista dels Estats Units
 R-SH també és la fórmula general del tiol, compost orgànic que conté un radical hidrocarbur (R), sofre (S) i hidrogen (H)